Gern – quartiere di Monaco di Baviera
Gern – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera